Кызылтау — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кызылтау — село в Акшокинском сельском округе Шетском районе Карагандинской области.
 Кызылтау — село в Кызылтауском сельском округе Шетском районе Карагандинской области.
 Кызылтау — село в Баянаульском районе Павлодарской области.

См. также 
 Кзыл-Тау